Dahmer puede referirse a:
 Jeffrey Dahmer, asesino en serie estadounidense.
 Dahmer (película), película de 2002 basada en la vida del anterior.
 Dahmer (serie de televisión), serie de 2022 también basada en la vida de Jeffrey Dahmer.